D91 peut faire référence à :
 HMS Nottingham (D91), un destroyer de type 42 de la Royal Navy ;
 HMS Stalker (D91), porte-avions d'escorte de Classe Attacker de la Royal Navy ;
 Route départementale 91, dans les Yvelines.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres